Pedro Domingos Agostinho (Luanda, Angola, 30 de julio de 2000) es un futbolista angoleño que juega en la posición de centrocampista.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Angola
Futbolistas de la selección de fútbol de Angola
Futbolistas del Atlético Petróleos de Luanda
Centrocampistas de fútbol